Kaiser-Café steht für:

 Kaiser-Café in Dresden (bis 1935), siehe Landwirtschaftliche Feuerversicherungs-Genossenschaft Dresden (Gebäude)
 Kaiser-Café in Essen (bis 1929), siehe Colosseum (Essen)